Chipman Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chipman Hill (Massachusetts)	
 Chipman Hill (Vermont)